Сан Хосе Итурбиде има више значења:

 Општина Сан Хосе Итурбиде (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе Итурбиде (Сан Хосе Итурбиде, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику